

События 

 1743—1754 — Премьер-министр Великобритании Генри Пэлхэм.
 Продолжение войны за австрийское наследство Австрии, Англии, Сардинии, Саксонии, Голландии и России против Франции, Баварии и Пруссии.
 7 февраля — Россия и Швеция начинают переговоры о заключении мира
 27 июня
 Швеция соглашается на требования России и подписывает «уверительный акт» с предварительными условиями мирного договора.
 Союзная «прагматическая» армия Британии, Голландии и Ганновера разбила французские войска в битве под Деттингеном на реке Майн.
 4 июля — по настоянию России на престол Швеции избран голштинский принц Адольф-Фридрих, двоюродный дядя наследника русского престола Петра Фёдоровича.
 18 августа — Абоский мирный трактат России и Швеции. Граница установлена по реке Кюмень, к России отошла часть Финляндии. Завершилась Русско-шведская война (1741—1743).
 Восстание крестьян и рудокопов в шведской провинции Даларна («Большая даларнская пляска»). Восставшие двинулись на столицу и заняли часть Стокгольма. Подавление восстания с помощью войск.
 Отступление остатков иранского войска из Дагестана. Возобновление ирано-турецкой войны. Повышение налогов.
 1743—1744 — В Ардебиле появился самозванец Сам-мирза (выдававший себя за сына Султан-Хусейна). Центром восстания стала Аксу (Новая Шемаха).
 С Камчатки отправилось к берегам Америки первое русское промысловое судно.
 Группа учёных во главе с Франклином основала Американское философское общество.
 В России введены чины церемониймейстера и егермейстера.

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1743 году

 24 февраля —  (ум. 1794), первый французский священник, избранный в Генеральные штаты 1789 года.
 13 апреля — Томас Джефферсон (ум. 1826), видный деятель Войны за независимость США (Американской революции), автор Декларации независимости (1776), 3-й президент США в 1801—09 гг.
 24 мая — Жан Поль Марат, французский публицист, деятель Великой французской революции.
 14 июля — Гавриил Романович Державин, русский поэт.
 19 августа — мадам Дюбарри (урожд. Жанна Бекю; ум. 1793), официальная фаворитка Людовика XV
 26 августа — Антуан Лоран Лавуазье (ум. 1794), французский учёный, основатель современной химии.
 11 сентября — Николай Абрагам Абильдгаард, датский художник (ум. 1809).
 17 сентября — Мари Жан Антуан Никола маркиз де Кондорсе (ум. 1794), французский философ-просветитель, писатель, учёный-математик, социолог, экономист и политический деятель.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1743 году

 21 марта — Иоганн Леонгард Фриш (род. 1666), немецкий медик, орнитолог, энтомолог, естествоиспытатель, филолог, переводчик и педагог; доктор медицины, член Берлинской академии наук.
 9 октября —Земцов, Михаил Григорьевич, русский архитектор, представитель раннего барокко.

См. также

Примечания